|-
| (27201) 1999 CR70||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27202) 1999 CU70||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27203) 1999 CR74||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27204) 1999 CY74||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27205) 1999 CY75||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27206) 1999 CZ80||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27207) 1999 CD97||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27208 Jennyliu||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27209) 1999 CN105||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27210) 1999 CZ105||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27211) 1999 CO106||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27212) 1999 CW106||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27213) 1999 CA110||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27214) 1999 CE117||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27215) 1999 CK128||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27216) 1999 CV136||||9 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27217) 1999 CC154||||14 лютого 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27218) 1999 DS1||||18 лютого 1999||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (27219) 1999 EL||1999 EL||9 березня 1999||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (27220) 1999 FN25||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27221) 1999 FA27||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27222) 1999 FR34||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27223) 1999 GC5||||7 квітня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (27224) 1999 GC9||||10 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27225) 1999 GB17||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27226) 1999 GC17||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27227) 1999 GB48||||7 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27228) 1999 JG11||||9 травня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27229) 1999 JX37||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27230) 1999 JD50||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27231) 1999 JM57||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27232) 1999 JE122||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27233 Mahajan||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27234) 1999 RC2||||6 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27235) 1999 RA46||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27236 Millermatt||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27237) 1999 RR102||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27238 Keenanmonks||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27239 O'Dorney||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27240) 1999 TR36||||12 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 27241 Sunilpai||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27242) 1999 TN219||||1 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27243) 1999 UK24||||28 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 27244 Parthasarathy||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27245) 1999 VJ149||||14 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27246) 1999 VU194||||2 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27247) 1999 VA200||||5 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (27248) 1999 VN210||||12 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27249) 1999 WO8||||28 листопада 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (27250) 1999 XB||1999 XB||1 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27251) 1999 XG14||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27252) 1999 XK14||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27253 Graceleanor||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27254 Shubhrosaha||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27255) 1999 XD34||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27256) 1999 XF34||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27257 Tang-Quan||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27258 Chelseavoss||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27259) 1999 XS136||||13 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (27260) 1999 XF164||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27261 Yushiwang||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27262) 1999 XT184||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27263 Elainezhou||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27264 Frankclayton||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27265) 1999 XV233||||4 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27266) 1999 YH||1999 YH||16 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27267 Віберг (Wiberg)||||28 грудня 1999||Обсерваторія Фейр-Оукс-Ренч||Джон Маккласкі
|-
| (27268) 1999 YS9||||31 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27269) 2000 AB3||||3 січня 2000||Обсерваторія Пістоїєзе||Маура Томбеллі,Андреа Боаттіні
|-
| 27270 Ґвідотті (Guidotti)||||2 січня 2000||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Альфредо Каронія
|-
| (27271) 2000 AD23||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27272) 2000 AO31||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27273) 2000 AT34||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27274) 2000 AW38||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27275) 2000 AB47||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27276 Davidblack||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27277 Pattybrown||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27278) 2000 AU61||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27279 Boburan||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27280 Manettedavies||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27281) 2000 AB68||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27282 Deborahday||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27283) 2000 AC92||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27284 Billdunbar||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27285) 2000 AT97||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27286 Adedmondson||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27287 Garbarino||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27288 Paulgilmore||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27289 Myrahalpin||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27290) 2000 AM127||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27291 Greghansen||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27292) 2000 AC130||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27293) 2000 AX136||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27294) 2000 AT142||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27295) 2000 AU143||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27296 Kathyhurd||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27297) 2000 AT144||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27298) 2000 AD146||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27299) 2000 AU160||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27300) 2000 AA168||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

27200